Édouard est un nom propre.

Étymologie du prénom ou patronyme 
Édouard vient du germanique ed signifiant « richesse » et warden signifiant « garder ». Édouard est donc le gardien des richesses, des trésors.

Saints et bienheureux chrétiens 
Voir

Dynastes

Souverains britanniques 
 Édouard l'Ancien, roi des Anglo-Saxons de 899 à 924
 Édouard le Martyr, roi d'Angleterre de 975 à 978
 Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre de 1042 à 1066
 Édouard , roi d'Angleterre de 1272 à 1307
 Édouard II, roi d'Angleterre de 1307 à 1327
 Édouard III, roi d'Angleterre de 1327 à 1377
 Édouard IV, roi d'Angleterre de 1461 à 1470 et de 1471 à 1483
 Édouard V, roi d'Angleterre de 1483 à 1485
 Édouard VI, roi d'Angleterre de 1547 à 1553
 Édouard VII, roi du Royaume-Uni de 1901 à 1910
 Édouard VIII, roi du Royaume-Uni en 1936

Prétendant au trône britannique 

Édouard de Wessex, prince du Royaume-Uni (1964-)

Souverains ou prétendants du Portugal 
 Édouard I, roi de Portugal et des Algarves.

Deux « ducs de Bragance », prétendants au trône portugais 
 Édouard (II), Duarte (II) Nuno, « duc de Bragance », prétendant au trône portugais jusqu'à sa mort (1976), petit-fils du roi Michel ;
 Édouard (III), Duarte (III) Pio, « duc de Bragance » depuis 1976, présent (2008) prétendant au trône, fils du précédent ; cousin germain de Henri d'Orléans, « comte de Paris ».

Margrave de Bade-Bade 
 Édouard Fortunatus de Bade-Bade (sans numéro d’ordre)

Personnages de fiction 
 Edward aux mains d'argent, film américain de Tim Burton avec Johnny Depp dans le rôle d'Edward.
 Edward Bloom personnage du film Big Fish de Tim Burton interprété par Ewan McGregor et Albert Finney.
 Edward Lewis, personnage du film Pretty Woman, joué par Richard Gere.
 Edward Cullen, personnage du roman Fascination de Stephenie Meyer, interprété par Robert Pattinson dans l'adaptation cinématographique Twilight.
 Edward "Eddie" Morra, protagoniste du film "Limitless" de Neil Burger, joué par Bradley Cooper
 Edward Elric, protagoniste du manga Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa.

Interprète 
 Édouard, chanteur pop de 1965, pseudonyme de Jean-Michel Rivat.

Littérature 
 Édouard, roman de Claire de Duras.
 Edouard Mounier, auteur du roman "l'oiseau vert des milles nautiques" 
 Edouard, l'oncle d'Olivier Molinier dans les Faux-Monnayeurs
Edouard, l'oncle du narrateur dans Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline
Edouard Louis, nom de plume de l'écrivain français, Eddy Bellegueule

Patronymes 
 Jean-Marc Édouard (1976- ), joueur français de football de plage ;
 Odsonne Édouard (1998- ), footballeur français ;
 Romain Édouard (1990- ), joueur d'échecs français,
 Stéphane Edouard (1976- ), musicien français.

Prénoms

Références

Variantes linguistiques

Notes et références 

Prénom masculin